Punisher  — второй студийный альбом американской инди-фолк-рок певицы Фиби Бриджерс, вышедший 18 июня 2020 года на лейбле Dead Oceans. Продюсерами были Tony Berg, Ethan Gruska и сама Бриджерс. Диск и его треки был номинирован на несколько премий Грэмми, включая категорию Best Alternative Music Album.

Об альбоме 
Американская певица и автор песен Фиби Бриджерс приобрела известность в конце 2010-х годов благодаря сочетанию приглушённого и специфического написания песен, которое быстро принесло ей значительный уровень известности среди поклонников инди-рока. Бриджерс выросла, сочиняя песни и играя на гитаре. Уроженка Лос-Анджелеса, она училась в Школе искусств округа Лос-Анджелес, где изучала вокальный джаз. В 2017 году она выпустила свой дебютный альбом «Stranger in the Alps» на инди-лейбле Dead Oceans, базирующемся в Индиане. Пластинка получила широкое признание критиков и коллег; гитарист Джон Мейер провозгласил это «прибытием гиганта».

Она быстро стала востребованной исполнительницей, участвуя в песнях с такими известными музыкантами как The National, Fiona Apple, the 1975 и Jackson Browne. Она сформировала женскую супергруппу boygenius вместе с музыкантами Жюльен Бейкер и Lucy Dacus, которая выпустила EP в 2018 году. Она также начала сотрудничать с Конором Оберстом сформировав группу Better Oblivion Community Center, которая выпустила альбом дебютный альбом в 2019 году. Она также начала тесно сотрудничать с певцом и автором песен Кристианом Ли Хатсоном, продолжая продюсировать дебютный альбом Хатсона Beginners, выпущенный в 2020 году. Райан Лиас из Stereogum написал, что растущий объем работ Бриджерс — особенно перед выпуском второго альбома — уже был «разнообразным и сложным».

Музыка и тексты 
Punisher был описан как альбом содержащий музыку таких стилей как инди-рок и эмо-фолк. С лирической точки зрения он затрагивает темы «упущенных связей, напряжения между внутренним и внешним я, [и] одинокой болью от наблюдения за концом вещей». В пресс-релизе Бриджерс использовала слова «плач» и чувство оцепенения, чтобы описать его содержание. Куинн Морленд из сетевого издания Pitchfork интерпретировал пластинку как рожденную «вялыми периодами депрессии, желания и самоуничтожения». На обложке альбома написано, что он посвящен Максу, черному мопсу Бриджерс, который прожил шестнадцать лет до своей кончины в 2019 году. Его смерть сильно повлияла на Бриджерс, которая отметила, что «возвращаться домой в пустую квартиру было довольно неприятно» и что, возможно, это привело к той тьме, что присутствует в Punisher. Она также указала на писательницу Джоан Дидион, чьи произведения пронизаны тревогой или страхом от распада американской нравственности и культурного хаоса, как на вдохновителя Punisher, а также сослалась на подкаст My Favorite Murder в двух отдельные статьи, в которых подчеркивается её влияние на Punisher: «Я думаю, что это, вероятно, проникло (в альбом)», — заметила она.

Тексты песен Бриджерс варьируют от сардонического до откровенно искреннего; Линдсей Золадз из The New York Times отметила, что Бриджерс «соткала крошечные, специфические детали с отметками времени (химиотрассы, крекеры, серотонин) в прочные гобелены чувств». В целом, альбом рассказывает о личном пути Бриджерс к терапии и возможности лучше наслаждаться жизнью. В то время как Alps углублена в травме, Punisher определяет инструменты, которые она использовала для борьбы с этой травмой.

Релиз 
Punisher был долгожданным альбомом. Первый сингл альбома "Garden Song" был выпущен 26 февраля 2020 года, за ним последовал второй сингл "Kyoto", который вышел 9 апреля того же года. Третий сингл с альбома «ICU» (под названием «I See You») был выпущен 19 мая 2020 года.

Выпуск пластинки был запланирован на 19 июня—или на Juneteenth, день официального окончания  рабства в США—но Бриджерс решила выпустить его на раннем этапе в цифровых сервисах, с объявлением, призывающим фанатов делать пожертвования организациям, ищущим расовую справедливость. Он дебютировал во время всемирного карантина, связанного с пандемией COVID-19, и в период гражданских беспорядков в США, связанных с убийством  Джорджа Флойда. «Я не [откладываю] запись до тех пор, пока всё не вернется к «нормальному» состоянию, потому что я не думаю, что так должно быть», - написала Бриджерс в Twitter. Планы на гастроли для продвижения Punisher были отложены из-за вышеупомянутой пандемии. Бриджерс также планировала открыть концертный тур группы The 1975 Music for Cars Tour.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 90 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic.
Сэм Содомски из журнала Pitchfork назвал его одним из «лучшей новой музыки», а также «чудесным, […] откровенным, многомерным, хитроумным психоделическим и полным сердца. Её музыка превратилась в отдельный мир». Джонатан Бернстайн из журнала Rolling Stone описал его как «одиннадцать искусно обработанных, в значительной степени мрачных песен о сломленной вере, отчаянной, иногда саморазрушительной любви и неустойчивом выздоровлении». NME дал альбому отличную оценку, написав: «Способность автора песен из Лос-Анджелеса так ярко передать это давнишнее чувство страха, возможно, является самым большим фактором в её быстром росте до культового инди-имени в стране; просто посмотрите на состояние мира прямо сейчас».

Дэвид Сакллах из Consequence of Sound поставил альбому пятёрку, написав "«Punisher» источает лучи с беспокойной энергией и извращенной логикой снов, которые прорываются в поразительные моменты ясности, напоминая альбом Boxer группы National. Фред Томас из AllMusic выразил мнение, что пластинка «достигает новых глубин […] Это альбом шокирующе самосознательных исследований тёмных чувств, и Бриджерс более чем когда-либо готова броситься в темноту». Александра Поллард из газеты The Independent также положительно отозвалась об альбоме. Линдси Золадз из газеты New York Times назвала диск в ранге «выбор критика» («critic’s pick»).

Итоговые списки

Награды и номинации 
На Грэмми-2021 альбом был номинирован на музыкальную премию Грэмми в категории Best Alternative Music Album.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы США
Альбомы инди-рока